«Глуар» () — первый в мире броненосец для плавания в открытом море.

В 1860 году англичане построили аналогичный корабль — броненосец HMS Warrior, применив цельнометаллическую конструкцию.

Постройка 
Построен по проекту инженера Дюпюи де Лома, головной корабль одноимённой серии. Спущен на воду 24 ноября 1859 года в Тулоне.

Конструкция 
Корпус корабля был сконструирован из деревянных и металлических частей. Металлические киль и шпангоуты имели двойную обшивку, внутренний деревянный слой снаружи был дополнительно обшит стальными панцирными поясом из плит толщиной в 110—119 мм. Пояс располагался от отметки 1,80 метров ниже ватерлинии и до верхней палубы корабля.

Служба 
Несмотря на смешанную конструкцию своего корпуса, La Gloire прослужил довольно долго по меркам своего времени, и был продан на слом лишь в 1883 году, после немногим менее 25 лет службы — впрочем, потерял свою боевую ценность он уже задолго до этого срока, будучи безнадёжно устаревшим уже к началу 1870-х годов.

Галерея

Ссылки 
 Steam, Steel and Shellfire: The steam warship 1815—1905. Conway’s History of the ship ISBN 0-7858-1413-2 
 Tony Gibbons (Hrsg.): Die Welt der Schiffe, Bassermann Verlag, ISBN 978-3-8094-2186-3 
 Eberhard Urban: Schiffe, Naumann & Göbel Verlagsgesellschaft, ISBN 978-3-625-11412-3 

Броненосцы типа «Глуар»